Gode har flere betydninger:

 Gode (økonomi) – et produkt eller service, som øger nytten og kan sælges til en pris på et marked.
 Gode (præst) – en asatro præst
 Gode er et gammelt navn for halvøen Ø